(1899-1997), militaire russe ;
 Andris Ameriks (né en 1961), homme politique letton ;
 Karl Ameriks (né en 1947), philosophe américain.